Стадницька сільська рада — Вінницька область, Вінницький район
 Стадницька сільська рада — Київська область, Тетіївський район